Reenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Annelise Reenberg (1919–1994), dänische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Ellen Carstensen Reenberg (1899–1985), dänische Schauspielerin
 Holger Reenberg (1872–1942), dänischer Schauspieler
 Jørgen Reenberg (* 1927), dänischer Schauspieler
 Morten Reenberg (16601736), dänischer Priester
 Palle Reenberg (1902–1980), dänischer Schauspieler
 Thøger Reenberg (1656–1742), dänischer Dichter und Jurist

Siehe auch:
 Renberg